Der Bauernhof bezeichnet:

 Der Bauernhof (Bonnard), eine Kreidezeichnung von Pierre Bonnard
 Der Bauernhof (Daubigny), ein Gemälde von Charles-François Daubigny
 Der Bauernhof (Miró), ein Gemälde von Joan Miró